Il singolare  dello  San Marino CEPU Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robin Haase era il detentore del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Potito Starace ha vinto il torneo affrontando in finale Martin Kližan, che si è ritirato per un infortunio al piede sinistro sul punteggio di 6–1, 3–0 a favore dell'italiano.

Teste di serie

 Potito Starace (campione)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Pere Riba (secondo turno)

  Rui Machado (secondo turno)
  Marc Gicquel (semifinali)
  Miša Zverev (primo turno)
  Benoît Paire (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Marino CEPU Open 2011
San Marino CEPU Open 2011